Zvolenská bezeichnet:
 Zvolenská kotlina, eine in der mittleren Slowakei gelegene Senke
 Zvolenská Slatina, eine Gemeinde in der Mittelslowakei

Zvolenská ist der Familienname von:
 Zuzana Zvolenská (* 1972), slowakische Politikerin